Acanthonchus är ett släkte av rundmaskar. Acanthonchus ingår i familjen Cyatholaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Acanthonchus